Департамент Об региона Гранд-Эст состоит из 17 кантонов, границы которых установлены декретом французского правительства от 21 февраля 2014 года. До административной реформы департамент состоял из 33 кантонов.

Список кантонов 
По состоянию на 2015 год самым крупным по площади кантоном является Арси-сюр-Об, самым населённым — Труа-4. В 5 кантонах есть коммун из нескольких разных округов. В ходе реформы были сохранены названия 13 кантонов, хотя был значительно изменён их состав.

Состав до 2015 года 
До 2015 года в департамент Об входило 33 кантона, составляющих 3 округа.

Примечания 

 
Списки кантонов Франции по департаментам